Mark A. Ratner est le coauteur du jeu de rôle Space Opera et de ses suppléments : Space Marines et Ground & Air Equipement. Mark vit à Nashua (New Hampshire, États-Unis) et travaille comme ingénieur dans le génie civil.

Voir aussi 

Une interview de Mark Ratner est disponible ici .

Naissance en novembre 1948
Auteur américain de jeux de rôle